29212 Zeeman – asteroide della fascia principale
 Zeeman – soprannome di Reinier Nooms
 Kelly Zeeman – calciatrice
Pieter Zeeman – Premio Nobel per la fisica nel 1902, assieme a Hendrik Lorentz
Richard Zeeman – personaggio fittizio della serie di Anita Blake - Cacciatrice di vampiri

Effetto Zeeman – fenomeno fisico legato all'influenza di un campo magnetico sulle linee spettrali
Cratere Zeeman – cratere lunare